Ouled Yaïch, commune algérienne de la wilaya de Blida ;
 Oulad Yaïch, commune rurale marocaine de la province de Béni-Mellal.